Michał Staszczak (ur. 1975) – polski aktor teatralny i filmowy, pedagog
 Michał Staszczak (ur. 1979) – polski rzeźbiarz, pedagog